Liga Nacional de Fútbol de Puerto Rico, competició de la segona categoria de futbol de Puerto Rico
 Laboratoris Nacionals de Frascati, centre de recerca en física de partícules amb seu a Frascati, a Itàlia
 Lògia Nacional Francesa, obediència maçònica de França
 Motor GM LNF, motor d'automòbil desenvolupat dins de la Família II de General Motors